La Corbeille de pain est le titre de plusieurs œuvres de Salvador Dalí :
 La Corbeille de pain , une huile sur bois peinte   en 1926 ;
 La Corbeille de pain (titre d'origine, The Basket of Bread), une huile sur toile réaliste peinte  en 1945 alors qu'il vivait à New York ;